Met de Conventie van Bern of verdrag van Bern kan worden bedoeld:

 Het Verdrag van Bern (1874) waarin de Generale Postunie (later: Wereldpostunie) werd opgericht
 De Berner Conventie (1886) omtrent de bescherming van literair en artistieke werken
 De Conventie van Bern (1979) inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa